Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1997 () — 21-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 26 грудня 1996 року по 4 січня 1997 року.

Формат турніру: на першому етапі у двох групах виявляли шість збірних, які у плей-оф розіграють звання чемпіона світу, інші чотири збірні у втішному раунді виявлять невдаху чемпіонату, що покине Топ-дивізіон.

Група А

Група А

Група B

Втішний раунд 

Збірна Польщі вибула до Групи В.

Плей-оф

Бомбардири

Воротарі

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Марк Дені
Найкращий захисник:  Джо Корво
Найкращий нападник:  Олексій Морозов
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Браян Буше
Захисники:  Кріс Філліпс —  Марк Штрайт
Нападники:  Сергій Самсонов —  Кристіан Дюбе —  Майк Йорк

Підсумкова таблиця

Група В 
Матчі відбулись 27 грудня - 5 січня у столиці України Києві.
Підсумкова таблиця та результати

 вийшов до Групи А,  вибула до Групи C.

Група С 
Матчі відбулись 30 грудня - 3 січня у румунському місті Меркуря-Чук.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
7-е місце: 5 - 3 
5-е місце: 3 - 1 
3-є місце: 5 - 4 
1-е місце: 8 - 2 

 вийшла до Групи B,  вибули до Групи D.

Група D 
Матчі пройшли у Софії (Болгарія) 30 грудня - 3 січня.

Попередній раунд 
Група A

Група B

Фінальний раунд 
7-е місце: 5 - 3 
5-е місце: 7 - 3 
3-є місце: Югославія 4 - 1 
1-е місце: 8 - 4  Литва

 вийшла до Групи C.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1996 у хокеї з шайбою
1997 у хокеї з шайбою
Грудень 1996
Січень 1997
Спорт Женеви
Валле-д'Аоста